Callista steht für
 Callista. weiblicher Vorname
 Callista Poli, 1791. Gattung aus der Familie der Venusmuscheln (Veneridae)